Ярмак — українське прізвище.

 Олександр Валентинович Ярмак ( 24 жовтня 1991) — український хіп-хоп-виконавець YARMAK.
  ( 6 липня 1949) — українська радянська кібернетик і російська дизайнерка хутряного одягу марки Helen Yarmak.
  (1923—1944) — український радянський токар і мінометник.

Див. також 
 Ярмак (значення)